Кончин — русская фамилия; женская форма Кончина.

Известные носители 
 Кончин, Александр Алексеевич (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Кончин, Евграф Васильевич (1930—2011) — российский журналист и искусствовед, писатель. Заслуженный работник культуры РСФСР.

См. также 
 Конкин
 Коншин